Pregelj ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Pregelj (1893–1960), slowenischer Schriftsteller
Martin Pregelj (* 1977), slowenischer Fußballspieler
 Sebastijan Pregelj (* 1970), slowenischer Schriftsteller